Rose Terrace bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Rose Terrace (Indiana), ID-Nr. 82000120
 Rose Terrace (Virginia), ID-Nr. 79003303